Die Macau Open 2015 fanden vom 15. bis 20. September 2015 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte ebenfalls zur Wertungskategorie PSA 50.
 
Titelverteidiger waren Tarek Momen und Nicol David. Bei den Herren besiegte Max Lee im Finale Fares Dessouki mit 11:9, 11:6 und 11:0, während sich im Damenfinale Laura Massaro gegen Nouran Gohar mit 11:8, 11:3 und 11:9 durchsetzte.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Steven Liu bei den Herren und Liu Kwai Chi bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
2015
WSA World Tour 2015/16